Rude Awakening („raues Erwachen“) bezeichnet:

Film und Fernsehen:
 Rude Awakening (Film), US-amerikanische Komödie, 1989
 Rude Awakening (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie, 1998–2001

Musik:
 Rude Awakening (Andy-Irvine-Album), Album von Andy Irvine, 1991
 Rude Awakening (Prong-Album), Album von Prong, 1996
 Rude Awakening (Megadeth-Album), Livealbum von Megadeth, 2002